Rilke, Rilkeová: může být
 Emil Rilke (* 1983), český fotbalový útočník
 Jaroslav von Rilke (1835 – 1892), českoněmecký právník a politik, strýc básníka Rainera Maria Rilkeho
 Rainer Maria Rilke (1875, Praha – 1926, Valmont), německojazyčný básník, povídkář, překladatel a spisovatel, narozený v Praze
 9833 Rilke – planetka pojmenovaná po básníkovi R. M. Rilkem

Německá příjmení
Česká příjmení